Зина:

Имя
 Сокращённый вариант женского имени Зинаида и мужского имени Зиновий.
 Зина — один из Апостолов от семидесяти —  учеников Христа и учеников его учеников.
 Произношение по правилам английского языка имени главной героини новозеландского сериала, шедшего по российскому телевидению под названием «Зена — королева воинов».

Топоним
 Зина () — коммуна в Камеруне, входит в состав департамента Логоне и Шари, Крайнесеверного региона

Фамилия
 Зина, Пегги

Другое
 Зина () — в исламе, грех прелюбодеяния или блуда.
 Зина () — великобританский драматический фильм режиссёра Кена Макмуллена

См. также 
 
 Зини
 
 «Зинка» — советский короткометражный фильм 1969 года.